Oradea é a capital do județ (distrito) de Bihor, na Romênia. A cidade tem uma população de  habitantes segundo o censo de 2011. Incluindo a região metropolitana a população é de  habitantes.

Oradea é uma das mais prósperas cidades da Romênia e a maior cidade da Crișana. É conhecida pelos seus numerosos edifícios de Sucessão, que datam do início do século XX. Anteriormente, pertencia à Hungria e chamava-se Nagyvárad.

Béla Bartók fez ali o ginásio, hospedado em casa de sua tia Emma Voit.

População

Referências 

Comunas de Bihor (distrito)
Localidades da Roménia
Localidades da Transilvânia
Localidades da Crișana romena